Aquesta pàgina conté una llista de ciutats de la República Txeca ordenades segons el cens del 2007.

Vegeu també 
 Ciutat estatutària (República txeca)

Referències 

Republica Txeca
Entitats de població de la República Txeca